Antonio Candido, literato e crítico brasileiro
 Antônio Cândido Alvarenga - religioso brasileiro
 Antônio Cândido da Cruz Machado - primeiro e único Visconde do Serro Frio
 Antônio Cândido da Cunha Leitão - político brasileiro do II Reinado, governou Sergipe
 António Cândido Gonçalves Crespo - poeta português nascido no Brasil
 Antônio Cândido de Menezes - artista plástico brasileiro
 António Cândido de Portugal de Faria - 2º Visconde de Faria
 António Cândido Ribeiro da Costa - clérigo, orador e político português, natural de Amarante
 Antônio Cândido da Rocha - político brasileiro do II Reinado, governou São Paulo
 Antônio Cândido da Silva Mascarenhas - primeiro e único Barão de Sete Lagoas

Desambiguações de antropônimos